Guéreins é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Guéreins apresentava uma população de 1184 habitantes, distribuídos por 493 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain